Le naquadria (ou naquadriah) est le nom d'un minerai imaginaire utilisé dans l'univers de la série télévisée Stargate SG-1 et des romans dérivés.

Le naquadria est un isotope du naquadah découvert par le goa'uld Thanos sur Kelowna (planète d'origine de Jonas Quinn). Ce minerai est très convoité par la Terre et a la propriété d'être 100 fois plus puissant que le naquadah. Mais il est aussi beaucoup plus instable.

La planète de Jonas Quinn a failli se faire détruire à cause de la transformation du naquadah en naquadria contenu dans le sous sol de Kelowna. Cette réaction s'est déclenchée à cause de la bombe au naquadria créée par les Kelowniens. Heureusement, Jonas, un Goa'uld de Ba'al, Teal'c et Carter ont réussi à créer une faille entre le naquadria et le naquadah.

La Terre fabriquera une bombe au naquadria surnommée la « tueuse de portes » pour tenter d'enrayer une attaque Ori (voir SG-1 9x06 Le piège), mais la bombe n'aura pour effet que de transformer la planète en océan de magma, ainsi que d'alimenter à 70 % le bouclier ori entourant la planète.

Plus tard, la Terre découvre une planète dont le naquadria se trouve en grande quantité à l'état naturel (environ 50 % de la planète). En raison de ses hautes propriétés énergétiques, la Terre s'en servira comme base pour le projet Icare visant à l'utilisation du neuvième chevron. Mais à la suite de l'instabilité causée par l'activation du neuvième chevron, la planète s'auto-détruira. Une autre planète similaire découverte par l'alliance Luxienne subira également le même sort.

Articles connexes 
 Naquadah
 Trinium

Matériau de fiction
Technologie de Stargate

cs:Fiktivní materiály ve Hvězdné bráně#Naquadria